

Sciences et techniques

Anatomie 
Chez les mammifères et notamment l'Homme :
 une valve cardiaque est un élément du cœur empêchant le sang de refluer. Il y en a quatre :
 la valve mitrale ou valve bicuspide ou valvule mitrale, qui sépare l'atrium gauche du ventricule gauche,
 la valve tricuspide, qui sépare l'atrium droit du ventricule droit,
 les deux valves sigmoïdes, qui assurent la liaison entre un ventricule et les vaisseaux partant du cœur :
 la valve aortique, qui sépare le ventricule gauche de l'aorte,
 la valve pulmonaire, à la sortie du ventricule droit vers le poumon ;
 une valve veineuse est une valve qui évite le reflux sanguin au niveau des membres inférieurs ;
 une valve, ou valvule, est une valve anti-reflux au niveau des canaux lymphatiques.

Biologie 
 En botanique, les valves sont les deux pièces solides qui forment le péricarpe sec de certains fruits comme la noix.
 En zoologie, les valves d'un mollusque bivalve sont les deux pièces solides constituant la coquille qui revêt et protège leur corps.

Médecine 
 Une valve hakim est une valve artificielle et programmable qui régule le liquide dans le cerveau humain, afin de diminuer la douleur due à l'hydrocéphalie.

 Un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (ou insufflateur manuel, également connu sous le sigle BAVU), est un instrument médical ou paramédical conçu pour suppléer à la respiration d'un patient en arrêt respiratoire

Mécanique 
Une valve est un système de régulation d'un courant (liquide, gaz). Dans le cas des fluides, elle contient en général un clapet anti-retour.
 Une valve rotative est un dispositif utilisé dans de nombreux domaines pour distribuer un fluide (colonne d'air dans certains instruments de la famille des cuivres, gaz d'admission et d'échappement de moteurs à vapeur ou à combustion...) 
 Une valve de bicyclette est un élément d'une chambre à air qui permet de la gonfler ou de la dégonfler.
Valve Presta ;
 Le bouchon de valve est un accessoire de roue de bicyclette. 
 Une valve d'inertie est un système destiné à améliorer le fonctionnement des suspensions de bicyclette.
 Une valve logique est un dispositif mécanique qui règle le flux de fluides.
 Une valve de robinetterie sert à interrompre ou rétablir un circuit d'eau.
 Une valve de gonflage d'un pneu est montée sur la jante, dans le cas d'un pneu sans chambre à air.
 Une valve parachute est une vanne servant à bloquer automatiquement une conduite lors de l’augmentation subite de débit d’une installation hydraulique.

Culture et société 
 Valve est un  studio américain de création de jeux vidéo.

Voir aussi 
 Clapet anti-retour
 Soupape